

Муніципалітети у Франції 
 Ман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Ман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди

Персоналії 
 Ман Йосип Львович — український режисер-документаліст.
 Томас Ман — британський економіст, меркантиліст.

Інше 
 Ман (літера)
 Мала академія наук України
 Ман (філософський термін)

Див. також 
 Печера МАН
 Галявина МАН
Прізвища